Rhopalos () ist der Name von zwei Gestalten aus der griechischen Mythologie. Der Name leitet sich von Rhopalon, der Keule des Herakles ab:

 Rhopalos (Sohn des Herakles), der Sohn des Herakles
 Rhopalos (Sohn des Phaistos), der Sohn des Phaistos